VSOP est un sigle signifiant
 Very Superior Old Pale pour qualifier un cognac, un armagnac, un calvados, un marc ou un rhum élevé au moins 4 ans et demi sous bois.

Cette désignation est comprise entre VS (Very Special), au minimum 2 ans en tonneau et XO (Extra Old), au minimum 10 ans en tonneau (6 ans avant le 1er avril 2018).

 Un rétro-acronyme en est Versez Sans Oublier Personne.
 Variations Séculaires des Orbites Planétaires, une théorie très précise des orbites planétaires, utilisée entre autres par le logiciel Celestia.
 V.S.O.P., formation de jazz composée de Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter, Tony Williams et Freddie Hubbard à la trompette.

VSOP
Eau-de-vie de raisin